O termo Taquaril pode referir-se a:

Taquaril (Belo Horizonte), bairro de Belo Horizonte
Taquaril (Petrópolis), região de Petrópolis

Desambiguações de topônimos